Ратнер, Владимир:

 Ратнер, Владимир Михайлович (род. 1937) — гобоист.
 Ратнер, Владимир Наумович (1903—1974) — советский военачальник.